Паломар:
 Паломар — муниципалитет в Испании
 Паломар — рыболовный узел
 Шаровые скопления «Паломар»:
 Паломар 1
 Паломар 2 — слабое шаровое звёздное скопление в созвездии Возничего
 Паломар 3
 Паломар 4 — шаровое скопление галактики Млечный Путь
 Паломар 5 — шаровое звёздное скопление
 Паломар 6
 Паломар 7
 Паломар 8
 Паломар 9
 Паломар 10
 Паломар 11
 Паломар 12 — шаровое скопление в созвездии Козерога и относится к гало галактики Млечный Путь
 Паломар 13
 Паломар 14 — шаровое звёздное скопление в созвездии Геркулеса
 Паломар 15

См. также 
 Паломарский обзор
 Паломарская обсерватория